In the Groove:

 In the Groove — первый из линейки танцевальных автоматов In the Groove от компании Roxor Games.
 In the Groove — линейка танцевальных видеоигр, использующих четырёхкнопочные платформы.
 In the Groove 2 — продолжение серии танцевальных автоматов компании Roxor Games — In the Groove.